Коштана може бити:

 Коштана (име), српско женско име
 Коштана (драма), драма Борисава „Боре” Станковића
 Коштана (опера), опера Петра Коњовића
 Фабрика обуће Коштана, фабрика из Врања

Филмови
 Коштана (филм из 1962)
 Коштана (филм из 1976)
 Коштана (филм их 1980)
 Коштана (филм из 1985)

Види још
 Коштана срж, меко ткиво смештено у коштаним шупљинама